Elenco – tipo di argomentazione nella logica formale
 Elenco telefonico – pubblicazione contenente nominativi e numeri di telefono di privati e aziende, ordinati alfabeticamente e raggruppati per comune o per categoria merceologica

Altri progetti